Malka, een Russische plaats ook Malki genoemd
Sanharib Malki Sabah, een Belgisch-Syrisch voetballer